Mladost (sportvereniging), uit Zagreb
 OFK Titograd, opgericht als FK Mladost
 FK Mladost Apatin, Servische voetbalclub
 FK Mladost Carev Dvor, Macedonische voetbalclub
 Mladost (gemeente), district van Sofia